Priest est la traduction anglaise du mot «  ». Ce terme peut également désigner :

Œuvres de fiction 

 Priest, un manhwa ;
 Priest, un film britannique de 1994 ;
 Priest, l’adaptation au cinéma de la bande dessinée en 2011.

Patronyme 

 Saint Priest, évêque et martyr du  ;
 Cherie Priest (1975-), une romancière américaine de science-fiction et d'horreur ;
  ;
 Killah Priest, un rappeur américain ;
 Maxi Priest, un chanteur britannique de reggae ;
 Pat Priest (1936- ), une actrice américaine.

Divers 
 Priest, une île d’Écosse ;
 Judas Priest, groupe de musique britannique ;
 le M7 Priest, un canon automoteur anti-char utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie 

  ;
 Priest Pond est une communauté dans le comté de Kings sur l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada, au nord-est de Souris.